Allsvenskan 1944/1945 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1944/1945
Allsvenskan i handboll för herrar 1944/1945